Амазонийский период — период геологической истории Марса. Начался 3,46—2,0 млрд лет назад и продолжается до сих пор. Разделён на 3 эпохи:
 раннеамазонийская (от 3,46—2,0 до 2,1—1,0 млрд лет назад),
 среднеамазонийская (от 2,1—1,0 до 0,6—0,2 млрд лет назад),
 позднеамазонийская (от 0,6—0,2 млрд лет назад до современности).

Период назван по  (), так как изначально (при изучении снимков «Маринера-9») его начало определялось как время образования поверхности одного из регионов этой равнины. Позже (по данным «Викингов») начало периода переопределили по одной из формаций Ацидалийской равнины, а с появлением ещё лучших данных (от Mars Global Surveyor и Mars Odyssey) — по породам Великой Северной равнины.

В этом периоде откладывались как вулканические, так и осадочные породы. Раннеамазонийские отложения покрывают около 20 % поверхности планеты, среднеамазонийские — около 8 %, а позднеамазонийские — 4 %.

Описание 
В этом периоде климат Марса стал катастрофически быстро меняться. Происходили мощнейшие, но постепенно затухающие глобальные тектонические и вулканические процессы, в ходе которых возникли крупнейшие в Солнечной системе вулканы (Олимп), несколько раз сильно изменялись характеристики гидросферы и атмосферы, появлялся и исчезал Северный океан. Катастрофические наводнения, связанные с таянием криосферы, привели к образованию грандиозных каньонов: в долину Ареса с южных нагорий Марса стекал поток полноводнее Амазонки; расход воды в долине Касей превышал 1 млрд м³/с. Около миллиарда лет назад активные процессы в литосфере, гидросфере и атмосфере Марса значительно снизили интенсивность, и он принял современный облик. Виной глобальных катастрофических изменений марсианского климата считаются большой эксцентриситет орбиты и неустойчивость оси вращения, вызывающие огромные, до 45 %, колебания потока солнечной энергии, падающей на поверхность планеты; слабый приток тепла из недр Марса, обусловленный небольшой массой планеты, и высокая разрежённость атмосферы, обусловленная её быстрой диссипацией.

Геологические периоды Марса в млн лет

См. также 
 Геологическая временная шкала Марса
 Гесперийский период
 Нойский период
 Донойский период

Примечания 

Периоды геологической истории Марса